Андрей Ковбасюк:

 Ковбасюк, Андрей Никитич (1903 — ?) — государственный деятель Украинской ССР, председатель Исполнительного комитета Каменец-Подольского областного Совета депутатов трудящихся.
 Ковбасюк, Андрей Дмитриевич (1922—1959) — полный кавалер ордена Славы.